Ol'skij rajon – rajon della Russia nell'Oblast' di Magadan
Distretto di Olá – distretto di Panama nella Provincia di Coclé